Kommandotegn har flere betydninger:
 Kommandotegn (flag) – et flag eller en vimpel, der indikerer et krigsskibs øverste chef.
 Kommandotegn (kommunikation) – et simpelt tegnsprog, der anvendes blandt soldater.